Арьян Струтинга (; род. 16 июня 1981 года, Васкемеер) — нидерландский конькобежец, чемпион мира в масс-старте (2015) и в командной гонке (2016), обладатель Кубка мира в масс-старте (2013).

Спортивные достижения

Примечания

Ссылки 

 Профиль на Speedskatingnews
 Профиль на сайте ИСУ

Конькобежцы Нидерландов
Чемпионы мира по конькобежному спорту